La Mina kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Mina, Honduras,

Mexiko 

 La Mina, Abasolo, 
 La Mina, Jerécuaro, 
 La Mina, Veracruz, Tlachichilco, 
 La Mina, Puebla, 
 La Mina, Chiapas, Motozintla, 
 La Mina, Jalisco, 
 La Mina, Purísima del Rincón, 
 La Mina, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar